Альдеануэва-де-ла-Вера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера.  Занимает площадь 37,6 км². Население — 2229 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса